DGKB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 804 амінокислот, а молекулярна маса — 90 595.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки